De manière générale, on appelle matériau à changement de phase un matériau dont l'utilité pratique repose sur l'existence d'une ou plusieurs transition de phase. Sur ce principe général, il existe dans les faits deux types de matériaux avec des applications très différentes :
 pour la régulation thermique des bâtiments : la transition de phase d'intérêt est une transition de phase solide-liquide en général, située environ entre 10 et 80 degrés. Voir Matériau à changement de phase (thermique).
 pour le stockage d'information (CD, DVD réinscriptible). La transition de phase est alors une transition solide-solide, plus précisément cristallin-amorphe. Voir Mémoire à changement de phase.